Петър Кънчев може да се отнася за:

 Петър Кънчев (художник)
 Петър Кънчев (футболист)